Led nebo LED či LEd může být:

 led – skupenství vody
 Led Zeppelin – anglická rocková skupina
 Led – zkratka pro měsíc leden
 LED (Light-emitting diode) – elektronická součástka vyzařující světlo
 LEd – LaTeXový freeware editor

Podobné 
 Leď – řeka v Rusku

Externí odkazy